Scleropogon (plant), plantengeslacht uit de grassenfamilie Poaceae
Scleropogon (vliegen), roofvliegengeslacht uit de familie Asilidae